Kelner of ober, een beroep
Ober (film), een Nederlandse film uit 2006